Тимофейково — название нескольких населённых пунктов:
 Тимофейково — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Тимофейково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.